Amerikai Egyesült Államok
 Murphy (Észak-Karolina)
 Murphy (Idaho)
 Murphy (Missouri)
 Murphy (Nyugat-Virginia)
 Murphy (Oregon)
 Murphy (Texas)
 Murphy (Virginia)
 Argentína
 Murphy (Santa Fe)